Каролина Возняцки — победительница турнира.

Общая информация 
  Каролина Возняцки стала первой теннисисткой в сезоне-2009, которая смогла подтвердить свой титул, завоёванный годом ранее. И в этом году также в финале Нью-Хейвена переиграна россиянка (годом ранее это была Анна Чакветадзе).
  Каролина Возняцки выигрывает свой 4-й титул в сезоне (3-й одиночный) и 8-й за карьеру (6-й одиночный) в 14-м финале. Причём из 14 проведённых финалов на турнирах WTA она проиграла половину (4 в этом году).
  Елена Веснина второй раз в сезоне (и за карьеру) в финале одиночного турнира WTA, и второй же раз она его проигрывает. Причём, на пути к первому финалу сезона (в Окленде) она по ходу турнира обыграла датчанку.
  Светлана Кузнецова после выигрыша Ролан Гарроса в июне, провела 5 турниров, где выиграла всего 5 матчей.

Сеянные 

  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Титул)
  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд, снятие с турнира)''

<li>  Марион Бартоли (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Доминика Цибулкова (Отказ)<li>  Амели Моресмо (Полуфинал)
<li>  Саманта Стосур ''(Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

Pilot Pen Tennis 2009